Sendung steht für:

 Hörfunksendung, Radio-Ausstrahlung
 Fernsehsendung, TV-Ausstrahlung
 Postsendung, verschicktes Schriftstück oder Gegenstand
 Sendung, kirchliche Übertragung von Amt oder Dienst auf eine Person, siehe Beauftragung

Siehe auch:
 Sendungsbewusstsein (Überzeugung)

 Senden – Sender (Begriffsklärungen)